Strnádka je český rodový název pro několik druhů ptáků z čeledi Passerellidae:
 Aimophila Swainson, 1837
 Aimophila notosticta – strnádka mexická
 Aimophila rufescens – strnádka rezavá
 Aimophila ruficeps – strnádka rezavotemenná
 Amphispiza Coues, 1874
 Amphispiza belli – strnádka pelyňková
 Amphispiza bilineata – strnádka černohrdlá
 Amphispiza quinquestriata – strnádka pětipruhá
 Calamospiza Bonaparte, 1838 – monotypický rod
 Calamospiza melanocorys – strnádka skřivanovitá
 Chondestes Swainson, 1827 – monotypický rod
 Chondestes grammacus – strnádka travní
 Oriturus Bonaparte, 1850 – monotypický rod
 Oriturus superciliosus – strnádka páskovaná
 Passerella Swainson, 1837 – strnadec
 Passerella arborea – strnádka pokřovní
 Peucaea Audubon, 1839
 Peucaea aestivalis – strnádka borovicová
 Peucaea botterii – strnádka Botteriova
 Peucaea carpalis – strnádka rezavokřídlá
 Peucaea cassinii – strnádka Cassinova
 Peucaea humeralis – strnádka černoprsá
 Peucaea mystacalis – strnádka vousatá
 Peucaea ruficauda – strnádka bělobrvá
 Peucaea sumichrasti – strnádka skořicová
 Pooecetes Baird, 1858 – monotypický rod
 Pooecetes gramineus – strnádka večerní
 Rhynchospiza Ridgway, 1898
 Rhynchospiza stolzmanni – strnádka Stolzmannova
 Rhynchospiza strigiceps – strnádka proužkohlavá
 Spizella Bonaparte, 1832
 Spizella atrogularis – strnádka černobradá
 Spizella breweri – strnádka čárkovaná
 Spizella pallida – strnádka pruhohlavá
 Spizella passerina – strnádka vrabcovitá
 Spizella pusilla – strnádka růžovozobá
 Spizella wortheni – strnádka Worthenova
 Torreornis Barbour & Peters, 1927 – monotypický rod
 Torreornis inexpectata – strnádka kubánská

Související články 
 strnad
 strnadec